A Bodklubberne Glostrup Albertslund, rövidítve BGA egy dán labdarúgócsapat. A klubot 2009-ben alapították, székhelye Glostrup városa. A harmadosztályban szerepel. A klub két klub, a Glostrup FK és az Albertslund IF egyesülésével jött létre.

Külső hivatkozások

 Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
2009-ben alapított labdarúgócsapatok